Mid Ulster steht für:
 Mid Ulster (District), ein Verwaltungsbezirk in Nordirland
 Mid Ulster (Wahlkreis, Northern Ireland Assembly), einen Wahlkreis für die Northern Ireland Assembly
 Mid Ulster (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus